Мирський Артем Юрійович (* 1991) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-російської війни.
 Мирський Валерій Ісайович — український журналіст, бізнесмен і футбольний функціонер.
 Святополк-Мирський Олександр Сергійович — військовий діяч періоду Гетьманату.
 Мирський Рудольф Якович — професор Академії історії та культури євреїв імені Шимона Дубнова, Президент Львівської обласної єврейської общини.
Прізвища